Босежур, Жан — чилийский футболист.
 Босежур (Манитоба) — город в провинции Манитоба (Канада).
 Босежур — форт в Канаде. Был построен в 1751-52 годах под руководством французских военных инженеров Гаспара-Жозефа де Лери и Луи Франке. См. также Осада форта Босежур.
 Босежур (Марна) — французская деревня в департаменте Марна, уничтоженная в Первую мировую войну.